Eberts ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Campbell Eberts (1913–1975), kanadischer Diplomat
 Eduard Wilhelm Eberts (1808–1864), deutscher Jurist und Politiker
 Gerhard Eberts (* 1938), deutscher Geistlicher und Journalist

 Jake Eberts (1941–2012), kanadischer Filmproduzent
 Johann Heinrich Eberts (1726–1793), Bankier, Kunsthändler und Kupferstecher
 Martin Eberts (* 1957), deutscher Diplomat